Düsterbach ist ein Gewässername:

 Düsterbach (Ill) oder Dusterbach, rechter Zufluss der Ill (zur Theel) in Wustweiler, Gemeinde Illingen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Düsterbach (Steinfurter Aa), rechter Zufluss der Steinfurter Aa bei Offlum, Gemeinde Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Düsterbach (Lippe) oder Kiliansbach , rechter Zufluss der Lippe zwischen Lünen und Werne, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen